Dunhill steht für:
 Alfred Dunhill, britische Luxuswarenfirma 
 Portal Tomb von Dunhill im County Waterford
 Dunhill (Zigarettenmarke)

Dunhill ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dunhill (Unternehmer) (1872–1959), englischer Unternehmer
 Thomas Dunhill (1877–1946), englischer Komponist